

Сиримбет — село, Айиртауський район, Північноказахстанська область
 Сиримбет — аул, Єскельдинський район, Жетисуська область